Trym peut faire référence à :
 un batteur norvégien ;
 une rivière en Angleterre.

Homonymie de personnes
Homonymie d'hydronyme